Cvetković je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji. Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 9,82 km².

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Cvetković ima 692 stanovnika koji žive u 184 kućanstva. Gustoća naseljenosti iznosi 70,47 st./km².

Spomenici i znamenitosti 
 Crkva sv. Mirka

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji